NAB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Nexrad, Albany (New York), Stati Uniti
 NAB – (The New American Bible) – È la traduzione in lingua Inglese della Bibbia Cattolica prima pubblicazione 1970. Se ne trova pubblicazione anche sul sito della Santa Sede. .